Chariton (schrijver), een Oud-Grieks schrijver
Chariton (monnik), stichter van kloosters in de 4e eeuw
Chariton van Constantinopel, patriarch van Constantinopel in de 12e eeuw
Chariton (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Chariton County, een county in de Amerikaanse staat Missouri
Chariton Laptev, een Russisch ontdekkingsreiziger